Савромат III (Тиберий Юлий Савромат III Филоцезар Филоромей Эвсеб; ; умер в 232) — царь Боспора в 229—232 годах.

Биография 
Происходил из династии Тибериев Юлиев. Старший сын Котиса III, царя Боспора. О нем известно мало. В 229 году становится царем-соправителем с отцом. Его резиденцией становится Горгиппия или Гермонасса, а Савромат III фактически становится правителем азиатской части царства. Известна одна монета 231 года, где изображен Савромат III, а на обороте — римский император Александр Север.

Правление продолжалось до 232 года, когда тот умер. Преемником стал средний брат Рескупорид IV.

Литература 
 Cristiano Settipani. Continuidad de las élites en Bizancio durante la Edad Media. príncipes de raza blanca y el Imperio del siglo vi al ix, París, de Boccard,2006 — 634 p.

Боспорские цари
Правители Европы III века
232 год в Крыму